Trader terme anglais pour désigner un opérateur de marché.
 Trader, film sorti en 1999, retraçant l'histoire du trader Nick Leeson.
 Traders, documentaire français sorti en 2001, sur les intermédiaires financiers.

Voir aussi 
 Salle de marchés
 Banque d'investissement
 Front office (finance)
 Middle office
 Back office (finance)
 Courtier
 Analyse technique, une méthode d'analyse des cours utilisée par les traders (Patrick Tossah).